Haddix ist der Familienname folgender Personen:

 Harvey Haddix (1925–1994), US-amerikanischer Baseballspieler
 Margaret Peterson Haddix (* 1964), US-amerikanische Schriftstellerin
 Michael Haddix (* 1961), US-amerikanischer Footballspieler
 Wayne Haddix (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler

haddix ist der Nickname folgender Personen:

 Phil Ivey (* 1977), US-amerikanischer Pokerspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:

 Haddix (Kentucky)